«Стриптизёрши» () — американская комедийная драма режиссёра Лорин Скафарии. Фильм основан на статье журналистки издания New York Magazine Джессики Преслер «Реванш стриптизёрш».

Мировая премьера фильма состоялась 13 сентября 2019 года. Премьера в России — 12 сентября.

Сюжет 
2014 год. Бывшая стриптизёрша из Нью-Йорка Дестини даёт интервью журналистке Элизабет и рассказывает историю, в которой принимала участие её подруга и наставница Рамона Вега.

Семь лет назад Дороти, известная под псевдонимом Дестини, устраивается на работу в стрип-клуб. В первый день девушка знакомится с танцовщицей Рамоной. Дестини учится у Рамоны выполнять танцевальные движения для привлечения клиентов. Дестини и Рамона начинают хорошо подрабатывать и вскоре становятся подругами. Год спустя разразился финансовый кризис 2007-08 годов, из-за которого Дестини и Рамона теряют работу. Рамона воссоединяется с Дестини и знакомит её с новыми подругами Мерседес и Аннабель. Рамона задумывает мошенническую схему заработка. Четвёрка женщин напаивает клиентов Уолл-стрит в баре и крадёт их банковские карты. Рамона добавляет в напиток дозу кетамина и MDMA, вызывающие потерю памяти и чувство эйфории. О схеме заработка узнают и другие стриптизёрши, из-за чего Рамона в ярости разрывает деловые отношения со стрип-клубом. Команда начинает заманивать клиентов в номера отелей и их дома. Мерседес и Аннабель становятся безнадёжными в данной практике, поэтому Рамона нанимает девушек, имеющих проблемы с наркотиками и законом. Опасения Дестини оправдываются, когда девушка доставляет смертельно раненного клиента в больницу. Дестини возвращается домой и узнаёт, что её бабушка умерла. На похоронах Дестини видится с Рамоной.

В 2014 году Дестини чувствует себя неловко и прекращает интервью. Спустя некоторое время Дестини звонит журналистке Элизабет и рассказывает, как её дружба с Рамоной — их преступная деятельность — распалась. Грубость Рамоны ставит крест в её отношениях с Дестини. Дестини больше не могла оправдывать свои преступления. Полицейские доставляют наркоманку Доун в участок, в конце концов у следователей появляется достаточно улик. Дестини, Рамону, Аннабель и Мерседес арестовывают. Дестини заключает сделку о признании вины, Рамону приговаривают к пяти годам условно, а Аннабель и Мерседес получают условный срок на 5 лет и они обязуются каждые выходные, на протяжении четырёх месяцев пребывать в тюремном заключении.

Прошёл год. Элизабет публикует статью. Во время разговора с Элизабет Рамона задумалась, что Дестини была единственным человеком, который был ей очень дорог в жизни. Об этом журналистка рассказывает Дестини и просит её позвонить Рамоне, чтобы загладить вину.

Актёрский состав 
 Констанс Ву — Дороти / Дестини
 Дженнифер Лопес — Рамона Вега
 Карди Би — Даймонд
 Лили Рейнхарт — Аннабель
 Кеке Палмер — Мерседес
 Джулия Стайлз — Элизабет
 Лиззо — Лиз
 Мерседес Рул — Мама
 Трейс Лисетт — Трейси
 Ашер — в роли самого себя
 Метте Таули — Джастис
 Мадлен Брюэр — Дон
 Сторми Майя — Энджел
 Фрэнк Уэйли — Риз
 Брэндон Кинер — Альфа
 Стивен Бойер — Даг
 Джон Глейзер — Марк
 Пол Э Нильсен — детектив Хантер
 Керсти Брайан — Эми
 Девин Рэтрей — Стивен
 Риз Койро — Спенсер

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Лорин Скафарии
Фильмы США 2019 года
Комедийно-драматические фильмы США
Криминальные фильмы США
Фильмы о стриптизе
Фильмы о журналистах
Фильмы, спродюсированные Меган Эллисон
Фильмы Annapurna Pictures
Фильмы Gloria Sanchez Productions
Фильмы STX Entertainment